Жоселін, Жосселін

 Жоселін Ларок (* 1988) — канадська хокеїстка. Олімпійська чемпіонка Ігор 2014 року, чемпіонка світу, віце-чемпіонка світу.

 Луї Дідьє Жосселін (1776—1858) — французький інженер-мостобудівник.

 Pri La La Haye Jousselin — кінні перегони у Франції.